Binswanger (ein Herkunftsname von Binswangen) ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Binswanger (* 1964), Schweizer Architektin (bei Herzog & de Meuron)
 Daniel Binswanger (* 1969), Schweizer Journalist

 Harry Binswanger (* 1944), US-amerikanischer Philosoph und Schriftsteller
 Kurt Binswanger (1887–1981), Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker
 Ludwig Binswanger der Ältere (1820–1880), deutsch-schweizerischer Psychiater
 Ludwig Binswanger (1881–1966), Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker
 Mathias Binswanger (* 1962), Schweizer Volkswirtschaftler
 Michèle Binswanger (* 1972), Schweizer Journalistin
 Otti Binswanger (1896–1971), deutsche Schriftstellerin
 Otto Binswanger (Otto Ludwig Binswanger; 1852–1929), Schweizer Psychiater und Neurologe
 Otto Saly Binswanger (1854–1917), deutsch-amerikanischer Chemiker und Toxikologe
 Paul Binswanger (1896–1961), deutscher Literaturwissenschaftler und Essayist
 Peter Binswanger (1916–1997), Schweizer Jurist
 Ralf Binswanger (* 1940), Schweizer Psychiater und kommunistischer Militanter
 Robert Binswanger (1850–1910), Schweizer Psychiater 
 Wolfgang Binswanger (1914–1993), Schweizer Psychiater 

Binswanger bezeichnet:
 Morbus Binswanger bzw. Binswanger’sche Krankheit, siehe Subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie

Siehe auch:
 Binswangen (Begriffsklärung)